Турнір проводився вперше.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
Основна сітка 

Abu Dhabi Women's Tennis Open - Doubles